Не следует путать с системой Speedlite компании Canon.
Nikon Speedlight — марка выпускаемых компанией Nikon фотовспышек. Вспышки Speedlight являются частью «Системы креативного освещения» (), позволяющей фотокамерам Nikon использовать несколько вспышек путём передачи ведущей вспышкой кодированных световых сигналов ведомым.

Модели Nikon Speedlight

Фотовспышки 

 SB-R200 — компактная беспроводная вспышка (не может устанавливаться в горячий башмак, в.ч. 10).
 SB-300 — компактная вспышка начального уровня.
 SB-400 — компактная вспышка начального уровня (в.ч. 21);
 SB-600 — фотовспышка среднего ценового диапазона (в.ч. 30);
 SB-700 — фотовспышка среднего ценового диапазона (в.ч. 28, анонсирована 15 сентября 2010 года).
 SB-800 — профессиональная фотовспышка (в.ч. 38);
 SB-900 — профессиональная фотовспышка (в.ч. 34, анонсирована 30 июня 2008 года).
 SB-910 — профессиональная фотовспышка (в.ч. 34/39, анонсирована 30 ноября 2011 года).

Другие компоненты системы 
 R1C1 — система беспроводного управления вспышками;
 SU-800 — управляющий блок системы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Каталог продукции Speedlight на русском сайте Nikon
 Обзор Creative Lighting System
 Speedlight SB-900 на iNikon.ru

Nikon
Фототехника
Торговые марки Японии